Ancerville, commune française de la Meuse ;
 Ancerville, commune française de la Moselle.

Ancerville peut aussi désigner :
 Ancerville, paquebot de 1962.

Voir aussi 
 Ancerviller, une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France